Crazy, en música, puede hacer referencia a:
 «Crazy», una canción de 1987 de la banda australiana de rock y synth pop Icehouse.
 «Crazy», una canción de 1994 de la banda estadounidense de hard rock Aerosmith.
 Crazy, un álbum de 1994 del cantante español Julio Iglesias.
 «Crazy», una canción de 2005 de la cantante canadiense nacionalizada estadounidense Alanis Morissette, cover de la canción del mismo nombre de 1990 del cantante británico Seal.
 «Crazy», una canción de 2005 de la banda franco-canadiense de pop punk Simple Plan.
 «Crazy», una canción de 2006 del dúo musical estadounidense Gnarls Barkley.
 «(You Drive Me) Crazy», una canción de 1999 de la cantante estadounidense Britney Spears.

Además, en cinematografía, puede referirse a:
 C.R.A.Z.Y., una película canadiense de 2005.
 Crazy, una película estadounidense de 2008.